Schlißke, auch Schlisske geschrieben, ist der Name von

 Andreas Schlißke, Leichtathlet
 Otto Schlißke (1906-um 1975), deutscher evangelischer Pfarrer und Autor